Carezza ima više značenja:
 Carezza, Bolzano
 Carezza, Reggio Emilia